Montpelier (Limerick) - dorp in County Limerick, Ierland

Plaatsen in de Verenigde Staten
Montpelier (Vermont), hoofdstad van de staat Vermont
Montpelier (Idaho)
Montpelier (Indiana)
Montpelier (Iowa)
Montpelier (Kentucky)
Montpelier (Louisiana)
Montpelier (Maryland)
Montpelier (North Dakota)
Montpelier (Ohio)

Overige
Montpelier (landgoed), een landgoed in de Amerikaanse staat Virginia

Zie ook
Montpellier